Yttre Tvåtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Yttre Tvåtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717749-162388), sjö i Lycksele kommun, 
Yttre Tvåtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718324-164543), sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn